Широ́ков — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Широков, Александр Михайлович (1924—2003) — советский и белорусский учёный-информатик.
 
 Широков, Анатолий Иванович (род. 1967) — российский государственный деятель, ректор.
 
 Широков, Валентин Георгиевич (1931—1970) — советский борец классического стиля.
 
 Широков, Виталий Федотович (1924—1990) — советский партийный деятель, председатель Костромского горисполкома.
 
 Широков, Гельвеций Иванович (1925—2014) — советский государственный и хозяйственный деятель, заместителем министра Министра промышленности средств связи СССР (1974—1989).
 
 Широков, Иван Михайлович (1899—1984) — советский учёный.
 Широков, Игорь Викторович (род. 1963) — советский и российский математик и физик.
 Широков, Кирилл Константинович (род. 1960) — российский и канадский музыкант, композитор, аранжировщик, продюсер.
 Широков, Максим Евгеньевич (род. 1970) — российский математик.
 Широков, Михаил Фёдорович (1901—1982) — советский физик.
 
 Широков, Олег Сергеевич (1927—1997) — советский и российский лингвист.
 Широков, Павел Дмитриевич (1893—1963) — русский поэт-эгофутурист.
 
 Широков, Роман Николаевич (род. 1981) — российский футболист.



Топоним 
 Широков — хутор в России, Волгоградская область, Иловлинский район.
 Широков — хутор в России, Ростовская область, Милютинский район.
 Широков — хутор в России, Саратовская область, Питерский район.

См. также